Hollau heißen folgende geographische Objekte:

 Hollau (Gemeinde Altaussee), Ort bei Altaussee im Salzkammergut, Bezirk Liezen, Steiermark
 Hollau (Waldgebiet), Waldgebiet in Nordwestthüringen